Богаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Богаш-де-Байшу — парафія.
 Богаш-де-Сіма — парафія.